Юшневський — українське прізвище.

Відомі носії:
 Юшневський Олексій Петрович (1786—1844) — декабрист, генерал-інтендант 2-ї армії.
 Юшневський Семен Петрович (1801 — після 1853) — декабрист, член Південного товариства. Брат Олексія Юшневського.

Українські прізвища